Guilty Pleasure — шестой альбом американской металкор-группы Attila. Альбом был выпущен 24 ноября 2014 года на лейбле Artery Recordings. Это четвёртый релиз группы, выпущенный на этом лейбле.

Альбом является третьим по счёту, спродюсированным Джои Стерджисом, который ранее работал с такими группами, как The Devil Wears Prada, Emmure, We Came as Romans, Asking Alexandria и Miss May I.

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 Attila Announce New Album Guilty Pleasure Alternative Press
 Guilty Pleasure. New Noise Magazine review 

Альбомы Attila